Аліса Клейбанова була чинною чемпіонкою, але цього разу не змогла взяти участь через лімфогранулематоз.
Марія Хосе Мартінес Санчес виграла свій перший титул на хардових кортах, у фіналі перемігши Галину Воскобоєву з рахунком 7–6(7–0), 7–6(7–2).

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Tennis3
|RD1=Півфінали
|RD2=Фінал

|team-width=190

|RD1-seed1= 
|RD1-team1= Галина Воскобоєва
|RD1-score1-1=6|RD1-score1-2=6|RD1-score1-3= 
|RD1-seed2=5
|RD1-team2= Полона Герцог
|RD1-score2-1=1
|RD1-score2-2=4
|RD1-score2-3= 

|RD1-seed3=6
|RD1-team3=|RD1-score3-1=6|RD1-score3-2=6|RD1-score3-3= 
|RD1-seed4= 
|RD1-team4= Клара Закопалова
|RD1-score4-1=3
|RD1-score4-2=2
|RD1-score4-3= 

|RD2-seed1= 
|RD2-team1= Галина Воскобоєва
|RD2-score1-1=60
|RD2-score1-2=62
|RD2-score1-3= 
|RD2-seed2=6
|RD2-team2=|RD2-score2-1=77|RD2-score2-2=77|RD2-score2-3= 
}}

 Верхня половина 

|RD4-score01-1=6|RD4-score01-2=6|RD4-score01-3= 
|RD4-seed02= 
|RD4-team02= К Закопалова
|RD4-score02-1=3
|RD4-score02-2=2
|RD4-score02-3= 
}}

 Кваліфікація 
 Сіяні гравчині 

  Еріка Сема (знялась, take part of ITF Ningbo)
  Намігата Дзюнрі (2-ге коло)
  Фудзівара Ріка (кваліфікаційний матч)
  Сема Юріка (кваліфікувалася)  Кароліна Плішкова (2-ге коло)
  Марта Домаховська (кваліфікаційний матч)
  Крістіна Плішкова (кваліфікувалася)  Ярослава Шведова (кваліфікувалася)  Еріка Такао (1-ше коло)

 Кваліфікувалися 

  Ніколь Роттманн  Крістіна Плішкова  Ярослава Шведова  Сема Юріка'''

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
Main Draw 
 Qualifying Draw 

2011
Korea Open, одиночний розряд